Batalla de Dirraqui (48 aC), entre els optimats de Pompeu i els populars de Juli Cèsar
 Batalla de Dirraqui (1018), entre els búlgars i els romans d'Orient
 Batalla de Dirraqui (1081), entre els normands i els romans d'Orient
 Setge de Dirraqui (1107-1108), entre els normands i els romans d'Orient